Област Габрово (също и Габровска област) е една от 28-те области на България. Тя е разположена по северните склонове на Средна Стара планина и централния Предбалкан на територия от 2023 km² и е с население от 98 387 души (преброяване 2021). Пощенските кодове на населените места в област Габрово са от 5300 (за град Габрово) до 5499.

Населени места 
Област Габрово е разделена териториално и административно на 4 общини, носещи имената на главните си градове. Долната таблица показва списък на общините с населението им въз основа на официалното преброяване от 2021 г. (градовете са с удебелен шрифт):

Община Габрово 
Ангелов,
Армените,
Баевци,
Баланите,
Балиновци,
Банковци,
Бекриите,
Беломъжите,
Бобевци,
Богданчовци,
Боженците,
Бойновци,
Бойчета,
Болтата,
Борики,
Борското,
Брънеците,
Бялково,
Велковци,
Ветрово,
Влайчовци,
Влаховци,
Врабците,
Враниловци,
Вълков дол,
Габрово,
Гайкини,
Гайтаните,
Гарван,
Геновци,
Генчовци,
Гергини,
Гледаци,
Горнова могила,
Гръблевци,
Гъбене,
Дебел дял,
Джумриите,
Дивеци,
Донино,
Драгановци,
Драганчетата,
Драгиевци,
Драгомани,
Думници,
Езерото,
Живко,
Жълтеш,
Здравковец,
Зелено дърво,
Златевци,
Иванили,
Иванковци,
Иглика,
Източник,
Камещица,
Карали,
Киевци,
Калчовци,
Кметовци,
Кметчета,
Кози рог,
Колишовци,
Копчелиите,
Костадините,
Костенковци,
Лесичарка,
Лоза,
Малини,
Малуша,
Междени,
Мечковица,
Милковци,
Михайловци,
Мичковци,
Моровеците,
Мрахори,
Музга,
Николчовци,
Новаковци,
Овощарци,
Орловци,
Парчовци,
Пейовци,
Пенковци,
Петровци,
Пецовци,
Попари,
Поповци,
Поток,
Прахали,
Продановци,
Пъртевци,
Райновци,
Раховци,
Рачевци,
Редешковци,
Руйчовци,
Рязковци,
Свинарски дол,
Седянковци,
Сейковци,
Семерджиите,
Смиловци,
Солари,
Спанци,
Спасовци,
Старилковци,
Стефаново,
Стоевци,
Стойковци,
Стойчовци,
Стоманеците,
Съботковци,
Тодоровци,
Тодорчета,
Торбалъжите,
Трапесковци,
Трънито,
Узуните,
Фърговци,
Харачерите,
Цвятковци,
Чавеи,
Чарково,
Червена локва,
Черневци,
Читаковци,
Чукилите,
Шарани,
Шипчените,
Яворец,
Янковци,
Ясените

Община Дряново 
Балалея,
Балванците,
Банари,
Билкини,
Бучуковци,
Ганчовец,
Геня,
Геша,
Глушка,
Гоздейка,
Големи Българени,
Горни Върпища,
Горни Драгойча,
Гостилица,
Гърня,
Денчевци,
Джуровци,
Длъгня,
Добрените,
Долни Върпища,
Долни Драгойча,
Доча,
Дряново,
Дурча,
Еленците,
Зая,
Игнатовци,
Искра,
Каломен,
Караиванца,
Катранджии,
Керека,
Косарка,
Косилка,
Крънча,
Кукля,
Куманите,
Къртипъня,
Малки Българени,
Маноя,
Муця,
Нейчовци,
Пейна,
Петковци,
Плачка,
Пърша,
Раданчето,
Радовци,
Ритя,
Руня,
Русиновци,
Саласука,
Скалско,
Славейково,
Соколово,
Станча,
Сухолоевци,
Сяровци,
Туркинча,
Царева ливада,
Чуково,
Шушня,
Янтра

Община Севлиево 
Агатово,
Батошево,
Баева ливада,
Бериево,
Боазът,
Богатово,
Буря,
Българи,
Войнишка,
Валевци,
Горна Росица,
Градище,
Градница,
Дамяново,
Дебелцово,
Дисманица,
Добромирка,
Дрянът,
Душево,
Душевски колиби,
Дялък,
Енев рът,
Идилево,
Карамичевци,
Кастел,
Корията,
Кормянско,
Крамолин,
Крушево,
Кръвеник,
Купен,
Ловнидол,
Малиново,
Малки Вършец,
Мариновци,
Младен,
Млечево,
Петко Славейков,
Попска,
Рогулят,
Ряховците,
Севлиево,
Сенник,
Стоките,
Столът,
Селище,
Табашка,
Тумбалово,
Търхово,
Угорелец,
Хирево,
Шопите,
Шумата

Община Трявна 
Азманите,
Армянковци,
Бангейци,
Бахреци,
Белица,
Бижовци,
Брежниците,
Бърдарите,
Бърдени,
Веленци,
Велково,
Велчовци,
Владовци,
Власатили,
Войниците,
Вълковци,
Гайдари,
Генчовци,
Глутниците,
Големи Станчовци,
Горни Дамяновци,
Горни Маренци,
Горни Радковци,
Горни Цоневци,
Горяни,
Даевци,
Димиевци,
Добревци,
Долни Маренци,
Долни Радковци,
Долни Томчевци,
Донкино,
Дончовци,
Драгневци,
Драндарите,
Дървари,
Дъскарите,
Енчовци,
Зеленика,
Иван Димов,
Иринеци,
Йововци,
Кашенци,
Керените,
Киселковци,
Кисийците,
Коевци,
Койчовци,
Колю Ганев,
Конарското,
Креслювци,
Кръстеняците,
Кръстец,
Малки Станчовци,
Малчовци,
Маневци,
Маруцековци,
Матешовци,
Милевци,
Миховци,
Могилите,
Мръзеци,
Недялковци,
Неновци,
Никачковци,
Николаево,
Ножерите,
Носеите,
Околиите,
Павлевци,
Планинци,
Плачковци,
Побък,
Попгергевци,
Попрайковци,
Престой,
Пържиграх,
Радевци,
Радино,
Радоевци,
Раевци,
Райнушковци,
Ралевци,
Рачовци,
Рашовите,
Руевци,
Свирци,
Сечен камък,
Скорците,
Сливово,
Стайновци,
Станчов хан,
Стражата,
Стръмци,
Тодореците,
Томчевци,
Трявна,
Урвата,
Фъревци,
Фъртуни,
Христовци,
Чакалите,
Черновръх,
Ябълковци,
Явор

Население

Численост на населението

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на етническите групи по общини, според преброяването на населението през 2011 г.:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Източници

Външни препратки 

 Областна администрация – Габрово
 Бизнес каталог на фирми и услуги в Област Габрово
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви